Ткаліч Тарас Анатолійович (* 1971) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ткаліч Тетяна Анатоліївна (* 1975) — українська спринтерка, яка спеціалізувалася в бігу на 100 метрів.

Також 
 Ткалич Марія Олексіївна (* 1918 — ?) — радянський снайпер.